Колишня назва специфікації OpenAPI 
 Swagger (альбом)